Ла Сеиба Негра има више значења:

 Ла Сеиба Негра, Сеиба Пријета (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сеиба Негра (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику